Åsane Fotball é um clube de futebol da Noruega fundado em 1971. Sua sede fica em Åsane..

O clube mantem um time na primeira liga feminina norueguesa o Åsane Fotball Damer.

Notáveis Jogadores 
 Helge Haugen
 Alex Marcel Valencia
 Kenneth Storvik

Clubes de futebol fundados em 1971
Clubes de futebol da Noruega